In the Heat of the Night steht für:

Filme und Serien:
 der englische Originaltitel des Filmes In der Hitze der Nacht (Film)
 der englische Originaltitel der Serie In der Hitze der Nacht (Fernsehserie)

Lieder und Alben:
 ein Pop-Song:  In the Heat of the Night (Lied)
 Album der Rock-Sängerin Pat Benatar, 1979
 Lied von Ray Charles, 1967 (komponiert für den gleichnamigen Film mit dem deutschen Titel: In der Hitze der Nacht)
 Lied der Hardrock-Gruppe Krokus (Band) auf ihrem Album Stampede (Krokus-Album), 1990